Sams ou SAMS est un acronyme et un patronyme pouvant désigner:

Accronyme
South American Mission Society, association anglicane
Syrian American Medical Society, obnl apolitique américaine

Patronyme
 (né en 1944), illustrateur américain
 (né en 1935), chef d'antenne télévisuel américain
 (né en 1980), joueur américain de football américain
 (1952-2007), homme politique américain du Minnesota
 (1926-2004), musicologue et shakespearien britannique
 (1922-2013), médecin et nouvelliste américain
 (né c. 1946), militant américain des Black Panther 
 (né en 1948), artiste et auteur américain
Jeffrey D. Sams (né en 1968), acteur américain
 (né en 1957), directeur de théâtre britannique
, lieutenant général et administrateur américain
Joseph Reed Sams (1923-2000), homme politique canadien en Ontario
 (1792-1871), colonisateur britannique en Australie

Toponyme

, communauté du Colorado

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Sigle de 4 caractères